Assedio di Gerusalemme – assedio avvenuto intorno al 701 a.C. ad opera di Sennacherib sovrano assiro
 Assedio di Gerusalemme – assedio avvenuto intorno al 597 a.C. ad opera di Nabucodonosor II sovrano babilonese
 Assedio di Gerusalemme – assedio avvenuto intorno al 587 a.C. ad opera di Nabucodonosor II, sovrano babilonese
 Assedio di Gerusalemme – assedio avvenuto nel 63 a.C. da parte delle truppe di Gneo Pompeo Magno
 Assedio di Gerusalemme – assedio avvenuto nel 37 a.C. da parte di Erode il Grande col sostegno delle truppe romane
 Assedio di Gerusalemme – assedio avvenuto nel 70 ad opera dell'Impero romano
 Assedio di Gerusalemme – assedio avvenuto nel 637 durante l'espansione islamica
 Assedio di Gerusalemme – assedio avvenuto nel 1099 durante la prima crociata
 Assedio di Gerusalemme – assedio avvenuto nel 1187 fu la causa scatenante della terza crociata
 Assedio di Gerusalemme – assedio avvenuto nel 1244